Francisco Javier Sánchez González – ex calciatore messicano
 Jesús Adrián Sánchez González, noto come Adrián Sánchez – ex calciatore messicano
 José Sánchez González – vescovo cattolico spagnolo
 Onésimo Sánchez González – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Samuel Sánchez González – ex ciclista su strada spagnolo